Сент-Элали́-д’Анс () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона От-Перигор-Нуар. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24401.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 135 км восточнее Бордо, в 25 км к востоку от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 291 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 173 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 108 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 62,4 %, в 1999 году было 62,6 %). Из 108 активных жителей работали 97 человек (51 мужчина и 46 женщин), безработных было 11 (8 мужчин и 3 женщины). Среди 65 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Евлалии
 Замок Бельсис (XVIII век)

Города-побратимы 
  Анс (Бельгия, с 1999)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь